Ниже представлен список матчей сборной Македонии по футболу, проведённых командой в 1993—1999 годах.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Северной Македонии по футболу
Футбол в Северной Македонии